Ехидо ел Харал има више значења:

 Ехидо ел Харал (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо ел Харал (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику